Маркове куле могу бити:

Србија 

 Маркове куле (Врање)

Северна Македонија 

 Маркове куле (Прилеп)

Види још 

 Марково кале
 Марков град